Martin Schmid peut désigner : 
 Martin Schmid (1694-1772), prêtre jésuite suisse et missionnaire en Bolivie ;
 Martin Schmid (1969-), homme politique suisse siégeant au Conseil des États.